Billie Jean King e Owen Davidson hanno battuto in finale Margaret Court e Marty Riessen 3–6, 6–2, 15–13.

Teste di serie

  Margaret Court /  Marty Riessen (finale)
  Ilie Năstase /  Rosie Casals (semifinali)

  Billie Jean King /  Owen Davidson (Campioni)
  Frew McMillan /  Judy Dalton (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 1971